Weeke ist der Familienname folgender Personen:
 Frederik Herman Christian Weeke (1832–1905), dänischer Philologe und Paläograph
 Heinrich Weeke (1905–1985), deutscher Politiker (FSU)
 Ingeborg Weeke (1905–1985), dänische Kunstmalerin 
 Claus Weeke (1936–1994), dänischer Regisseur
 Inge-Lise Weeke (* 1938), dänische Architektin
 Kirsten Weeke (* 1932), dänische Keramik-Künstlerin
 Ludger Weeke (* 1949), deutscher Wasserballspieler 
 Stefan Weeke (* 1971), deutscher Jazzbassist

Weeke steht zudem für
 Weeke (Unternehmen), ein Maschinenbauunternehmen